FCC steht für:

 FC Carl Zeiss Jena, Fußballverein aus Jena
 FC Cincinnati, US-amerikanischer Fußballverein
 Federal Communications Commission, Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte in den USA
 Feierlicher Corpsburschen-Convent, höchstes Beschlussgremium eines Corps, siehe Convent (Studentenverbindung)#Corps
 Ferrocarril Central del Peru, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Peru, siehe Bahnstrecke Lima–La Oroya
 File Carbon Copy, Angabe im Header von E-Mails, siehe Header (E-Mail)
 Filiorum a caritate vulgo Canossiani, Ordensgemeinschaft: Canossianer
 First Currency Choice Germany GmbH, Tochterunternehmen der Global Refund Deutschland GmbH
 Flight Control Computer, siehe Eurofighter Typhoon#Konstruktion
 Fluid Catalytic Cracking, bedeutendster Stoffumwandlungsprozess in der erdölverarbeitenden Industrie
 Food Chemicals Codex, chemischer Reinheitsgrad für Lebensmittelzusatzstoffe in den USA
 Fomento de Construcciones y Contratas, spanisches Bauunternehmen
 Frame Count Cueing, Bilderzählung bei der Filmbearbeitung
 Future Circular Collider, Designstudie für einen geplanten Teilchenbeschleuniger am CERN

fcc steht als Abkürzung für:

 face centered cubic, kubisch-flächenzentriertes Gitter (kfz) des kubischen Kristallsystems, siehe Kubisches Kristallsystem#Bravais-Gitter

FCC